Лос Варалес има више значења:

 Лос Варалес (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Варалес, Ел Варал (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Варалес (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику